Зимние праздники в космосе отмечаются на Международной космической станции ежегодно космонавтами, трудящимися в условиях невесомости, их семьями и специалистами на Земле.

Даты 

Экипажу предоставляется на дежурстве возможность отмечать праздники в соответствии с их культурой, конфессией и этнической принадлежностью. Любимым зимним праздником для российских космонавтов является Новый год, а американцы больше чтят Рождество.

Христиане восточного обряда празднуют Рождество Христово по юлианскому календарю, а в католической церкви и её различных ответвлений — по григорианскому, отчего экипаж может отмечать Рождество 25 декабря и 7 января.

Новый год на орбите можно отметить 16 раз — пока станция пересекает разные часовые пояса. Но обычно празднуют 3-4 раза, ориентируясь на земное время космонавтов.

Новый год 
Первыми на орбите Новый год встретили советские космонавты Георгий Гречко и Юрий Романенко в 1978 году на станции «Салют-6», а самым многолюдным стал праздник 1 января 2022 года, который на орбите встретили 10 человек: 7 членов экипажа МКС и 3 тайконавта на борту станции Тяньгун.

Российские космонавты соблюдают традицию просмотра фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», накрывают стол из космической еды и фруктов, доставленных космическим грузовиком, наблюдают салют из иллюминатора, яркими огнями вспыхивающий на Земле. От яркой иллюминации над планетой образуется световой колпак.

Рождество 
Рождество (по новому стилю) впервые встретил на орбите (причём, окололунной) экипаж Аполлона-8 в 1968 году. Ввиду большой загруженности экипажа празднование Рождества было ограничено небольшой религиозной церемонией: каждый из членов экипажа прочитал выбранный им фрагмент книги Бытия в телетрансляции на Землю. Затем Борман поздравил всех землян с Рождеством.

На станции «Мир», где впервые было установлено круглогодичное пребывание экипажей в космосе, советские члены экипажа праздновали только Новый год, но члены международной программы Мир-шаттл имели возможность праздновать Рождество, если это не нарушало согласованного графика работ.

Первая экспедиция, прибывшая на международную космическую станцию в ноябре 2000 года, впервые отпраздновала зимние праздники на борту. Потом праздник в космосе встретили на МКС-30 космонавты Дональд Петтит, Олег Кононенко и Андре Кёйперс. С 2000 года на станции постоянно присутствовали космонавты, отчего многим довелось отметить Рождество на борту станции.

Момент празднования был запечатлён на фотографии 25 декабря 2011 экипажем МКС-30: Дэном Бербанком, Олегом Кононенко, Дональдом Петтитом, Анатолием Иванишиным, Андре Кёйперсом и Антоном Шкаплеровым.

24 декабря 2013 года космонавты вышли в открытый космос, чтобы установить новый аммиачный насос для системы охлаждения, вышедшей из строя месяцем ранее. При установке выбросы ядовитого аммиака напоминали «небольшую пургу». Это был второй в истории НАСА выход в открытый космос во время Сочельника.

25 декабря 2016 года члены экипажа в невесомости отпраздновали Рождество, открывая подарки, доставленные японским космическим грузовиком.

Космические традиции

Праздничный ужин 
Из-за популярности торжества на станции сложилась своя традиция — совместный праздничный ужин без шампанского, которое в космосе превращается в пену, и без запрещённого на станции спиртного. Обычно фирмы, производящие продукты для космонавтов, изготавливают специальные праздничные наборы. В интернациональных командах коллеги угощают друг друга рационом.

Украшения 
Также на борту привязывают к чему-нибудь неподвижному (часто на потолке) и наряжают маленькую искусственную ёлку: Игрушки обычные — из пластика и мишуры. Самые креативные экипажи используют для декораций подручные средства. Один космонавт вешал на ёлку инструменты — гаечки, отвёртки, гаечные ключи. Это выглядело авангардно и красиво. 

Для создания праздничного настроения интернациональная команда надевает красные колпаки Санта-Клауса. Хранится на орбите и костюм Снегурочки.

Примечания

Ссылки 
 DLR — Рождество в космосе (англ.)
 Как встречают Новый год на МКС?

Видео 
 Космонавты на МКС готовятся к встрече Нового года
 Новый год на МКС
 Год на орбите. Новый год в космосе. Фильм 7
Международная космическая станция
Новый год
Рождество